Єнкевич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Єнкевич Яків Борисович (нар. 1753 — пом. ?) — учень та товариш відомого українського філософа та педагога Григорія Сковороди.

Примітки